Erazmo Barčić (1830.)
 Erazmo Barčić (1861.)